Mužská dvouhra Aircel Chennai Open 2017 probíhala v první polovině ledna 2017, jakožto jedna z úvodních událostí sezóny. Do singlové soutěže čennaíského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Trojnásobným obhájcem titulu byl švýcarský tenista Stan Wawrinka, který zvolil start na paralelně hraném Brisbane International.

Vítězem se stal druhý nasazený a 28letý Roberto Bautista Agut ze Španělska, jenž ve finále zdolal ruského debutanta v této fázi turnaje, 20letého Daniila Medveděva, 99. hráče žebříčku, po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si tak Španěl připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2017
ATP World Tour 2017